

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Krępice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia 
 Krępice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz